Těchlovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Těchlovice, comune del distretto di Děčín, nella regione di Ústí nad Labem
Těchlovice, comune del distretto di Hradec Králové, nella regione di Hradec Králové